Бедарри́д, Бедаррід () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 95 км на північний захід від Марселя, 13 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5061,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бедаррид на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бедаррид на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз